Wushu na Letniej Uniwersjadzie 2017 – zawody w wushu zostały rozegrane w dniach 26–29 sierpnia na letniej uniwersjadzie w Tajpej. W rywalizacji zgłosiło się 139 zawodników.

Medaliści 
 Mężczyźni

 Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2017
Wushu